Луконина — женская форма фамилии .
 Луконина, Воля Анфимовна (род. 1926) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.
 Луконина, Оксана Игоревна (род. 1970) — доктор искусствоведения, музыковед, общественный деятель.
 Луконина, Яна Олеговна (род. 1993) — российская гимнастка, чемпионка мира 2010, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике.